(710) Гертруд () — астероид  из группы главного пояса, который входит в состав семейства Фемиды. Он был открыт 28 февраля 1911 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в Венской обсерватории и назван в честь внучки астронома.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Фемиды
Астероиды, открытые Иоганном Пализой
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей